Nonnenhof bezeichnet

Orte
 Nonnenhof (Bobenheim-Roxheim) (auch Littersheimer Hof), Wohnplatz und ehemaliges Hofgut in Bobenheim-Roxheim, Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz
 ehemaliger Ortsname von Mniszki (Danzig), Ortschaft der Stadt Danzig, Woiwodschaft Pommern, Polen
 ehemaliger Ortsname von Gordejewo, Wüstung im Rajon Prawdinsk, Oblast Kaliningrad, Russland

Naturschutzgebiete
 Naturschutzgebiet Nonnenhof an Tollensesee und Lieps südlich von Neubrandenburg, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern

Gebäude
 Kirchenruine Nonnenhof (Weida) in Weida, Landkreis Greiz, Thüringen
 Alternativname des Berlerhofs, abgegangener Wohnturm in Schwäbisch Hall, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Nonnenhof-Kaserne in Sigmaringen, Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg
 Nonnenhof (Meiningen), ehemaliges Gasthaus in Meiningen, Thüringen, Kulturdenkmal